Сан Николас Тетелко има више значења:

 Сан Николас Тетелко (Милпа Алта), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Сан Николас Тетелко (Тлавак), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику